Gustave Corlin (1875-1969), artiste peintre français;
 Jean Corlin (1917-2007), homme politique français.